Кубок Шпенглера 1971 — 45-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 грудня по 31 грудня 1971 року.

Підсумкова таблиця та результати 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

В'ячеслав Солодухін (СКА Ленінград) 11 (5+6)

Примітки

Посилання 
 hockeyarchives  
 «Кубок Шпенглера 1971»  
 «Кубок Шпенглера 1971»  

1971
1971 у хокеї з шайбою
1971 у швейцарському спорті